Papilio steht für:
 Papilio (Zelt), ein römisches Zelt aus Leder
 Papilio (Gattung), eine Schmetterlingsgattung